

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (1 sierpnia – 29 listopada) 
Źródło:
Źródło 2:

1. kolejka (28 lipca – 30 lipca)

2. kolejka (4 sierpnia – 6 sierpnia)

3. kolejka (11 sierpnia – 13 sierpnia)

4. kolejka (18 sierpnia – 19 sierpnia)

5. kolejka (22 sierpnia – 23 sierpnia)

6. kolejka (25 sierpnia – 28 sierpnia)

7. kolejka (2 września - 3 września)

8. kolejka (8 września – 10 września)

9. kolejka (16 września - 17 września)

10. kolejka (22 września – 24 września)

11. kolejka (30 września - 1 października)

12. kolejka (6 października – 7 października)

13. kolejka (13 października - 14 października)

14. kolejka (21 października – 22 października)

15. kolejka (27 października - 29 października)

16. kolejka (3 listopada – 5 listopada)

17. kolejka (11 listopada - 12 listopada)

18. kolejka (17 listopada - 19 listopada)

19. kolejka (24 listopada - 26 listopada)

Runda wiosenna (3 marca – 3 czerwca)

20. kolejka (2 marca - 4 marca)

21. kolejka (9 marca - 11 marca)

22. kolejka (16 marca - 17 marca)

23. kolejka (24 marca - 25 marca)

24. kolejka (31 marca)

25. kolejka (6 kwietnia - 8 kwietnia)

26. kolejka (14 kwietnia - 15 kwietnia)

27. kolejka (20 kwietnia - 22 kwietnia)

28. kolejka (27 kwietnia - 29 kwietnia)

29. kolejka (4 maja - 6 maja)

30. kolejka (9 maja)

31. kolejka (12 maja - 14 maja)

32. kolejka (18 maja - 20 maja)

33. kolejka (27 maja)

34. kolejka (2 czerwca - 3 czerwca)

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie